«Задача трёх тел» () — китайский фантастический телесериал, экранизация трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня. Его премьера состоялась в январе 2023 года.

Сюжет 
Литературной основой сценария стал фантастический роман Лю Цысиня «Задача трёх тел».
Действие начинается в Китае в эпоху Культурной революции. Астрофизик Е Вэньцзе, работающая в сверхсекретном проекте «Красный берег», отправляет послание инопланетянам, приглашая их на Землю. Позже, в начале XXI века, спецслужбы понимают, что какая-то сила пытается препятствовать прогрессу земной цивилизации.

В ролях 
 Чжан Цзинчу

Производство и премьера 
Проект был анонсирован в 2014 году, им занялись совместно компания YooZoo Pictures и Netflix.
Бюджет проекта на этом этапе составлял 200 миллионов юаней (30 миллионов долларов США).

В марте 2018 года появилась информация о том, что Amazon ведёт переговоры о правах на проект; однако YooZoo Pictures выпустила в ответ заявление, в котором говорилось, что она является единственным владельцем прав на экранизацию. Планировалось снять 24 эпизода, релиз был намечен на 2021 год, позже его отложили.

Премьерный показ шоу начался в январе 2023 года в онлайн-кинотеатре холдинга Tencent: вышли первые четыре эпизода. Общее число серий увеличилось к тому моменту до 30.

Netflix параллельно работает над своей экранизацией романа Лю Цысиня.

Примечания 

Фантастические телесериалы